Help kan syfta på:

Help! – ett musikalbum av Beatles från 1965
Help! (sång) – en sång av Beatles, från albumet Help!
Help! – en brittisk långfilm från 1965 med Beatles i huvudrollen, se Hjälp!
HeLP! – en amerikansk skämttidning som gavs ut mellan 1960 och 1965.
Help! (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2005.

Se även
 Hjälp